FVF est un sigle qui peut désigner :
 Fédération vénézuélienne de football ou Federación Venezolana de Fútbol ;
  (en français, Fédération basque de football).